Combot ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Combot (1921–2013), französischer Fußballspieler
 Jean Combot (1928–2021), französischer Fußballspieler